Песнопой (Кырджалийская область) — село в Болгарии. 
 Песнопой (Пловдивская область) — село в Болгарии.